Марага́ты (также марагатос; ) — небольшая по численности cубэтническая группа леонцев, населяющая горные районы исторической области Леон в Испании. В прошлом была изолированной группой, представители которой в основном выполняли работу погонщиков мулов, разносчиков, бродячих торговцев. Их потомки живут в Аргентине (известны как основатели горда Кармен-де-Патагонес). В бытовом общении пользуются местными говорами леонского языка. Также название «марагаты» может относиться ко всему населению комарки , расположенной на юго-западе провинции Леон.

Социальная изоляция 

По социальному положению и отчасти по типу хозяйствования, которые ранее характеризовали марагатов, они схожи с субэтническими общностями пасиего (пасьего, пасьегос) (от названия реки Пас) и монтаньесов (от  «гора») — в горной Кантабрии, а также вакейро (вакейро де альсада) — в горных районах Западной Астурии. В прошлом марагаты, как и пасиего, монтаньесы и вакейро, подвергались дискриминации со стороны своих соседей, занимающихся земледелием. Это выражалось в запрете на браки с марагатами, в запрете на посещение школ их детьми, в запрете на участие в праздничных шествиях и т. п. Обособленный образ жизни марагатов был причиной архаичности их культуры, отсталости и даже нищеты. Помимо прочего для марагатов был предусмотрен особый вход в церковь и особое (непрестижное) место в церкви. При этом дискриминацию в религиозном отношении соседи марагатов объясняли тем, что считали их потомками мавров (мусульман) — название «марагаты» якобы означало «уподобившийся мавру» (). Избегание марагатов отчасти основывалось на предрассудках окружающего леонского населения, связанных с приписываемыми представителям марагатской общности «магическими способностями».

Впервые о марагатах широкая общественность Испании узнала в начале XX века после публикации романа  «» (1914).

Традиционный костюм 
Марагаты в .

 является одним из немногих регионов Испании, в котором народные костюмы были не только праздничной, но и повседневной одеждой вплоть до второй половины XX века.

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 

Романские народы
Леон (Испания)
Народы Испании